Bushell ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Bushell (1932–2013), englischer Fußballspieler

 Garry Bushell (* 1955), britischer Fernsehmoderator und Kolumnist
 Garvin Bushell (1902–1991), US-amerikanischer Musiker
 Mark Bushell (* 1968), englischer Fußballspieler
 Steve Bushell (* 1972), englischer Fußballspieler
 Willie Bushell (1905–1982), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bushell Bluff, Felsenkliff in der Antarktis